Aquilano ima više značenja:
 Aquilano, Chieti
 Aquilano, Teramo